Никола Изуар (; ,  — , ) — французский оперный композитор мальтийского происхождения.

Биография 
Учился у Франческо Азопарди, Джузеппе Амендолы, Никола Сала и Пьетро Алессандро Гульельми. Деятельность Изуара связана с комической Парижской оперой, где его произведения пользовались успехом в начале XIX века. Своей карьерой Изуар во многом обязан покровительству композитора Р. Крейцера. Многочисленные произведения Изуар писал чрезвычайно поспешно. И только в позднейших операх (Joconde, Jeannot et Colin) благодаря конкуренции с Буальдье, Изуар показал более серьёзное отношение к работе. Оперы Joconde и Cendrillon имели большой успех и долго держались в репертуаре французских и немецких сцен. В общей сложности Изуар написал 38 опер, несколько месс, псалмов, мотетов, романсов. 

Его первая дочь, Софи-Николь (1809–1885), стала певицей и композитором романсов, а вторая дочь, Аннет-Жюли (1814–1876), пианисткой и композитором.

Сочинения

Оперы 
 «Аладдин, или Волшебная лампа» (закончена , премьера состоялась в парижской Опере 6 февраля  года, хореограф Пьер Гардель)

Примечания

Литература 
 

Композиторы Франции
Композиторы Мальты
Академические музыканты Франции
Оперные композиторы Франции
Оперные композиторы Мальты
Композиторы по алфавиту